Голенищево — название населённых пунктов:

Россия 
Костромская область
 Голенищево — деревня в Антроповском районе.

Москва
 Голенищево — деревня в поселении Филимонковское Новомосковском административном округе.
 Троице-Голенищево (Троицко-Голенищево, Троицкое-Голенищево, Голенищево) — бывшее село, вошедшее в состав города, ныне составляет район Раменки Западного административного округа.

Московская область
 Голенищево — деревня в городском округе Клин.
 Голенищево — деревня в городском округе Мытищи.

Орловская область
 Голенищево — деревня в Глазуновском районе.

Псковская область
 Голенищево — деревня в Локнянском районе.

Рязанская область
 Голенищево — село в Чучковском районе.

Свердловская область
 Голенищево — деревня в Красноуфимском округе.

Тверская область
 Голенищево — деревня в Андреапольском муниципальном округе.
 Голенищево — деревня во Ржевском районе.
 Голенищево — деревня в Торжокском районе.

Ярославская область
 Голенищево — деревня в Некоузском районе.
 Голенищево — деревня в Тутаевском районе.
 Голенищево — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Голенищево — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Голенищево — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.